narzut (budownictwo)
 narzut kamienny
 narzut (kalkulacja)
 narzut (rzeźbiarstwo)